Теори́да ():

 Священный корабль в древних Афинах;
 Теорида (прорицательница) — афинская прорицательница.